Friedrich Koldewey ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Koldewey (Pädagoge, 1839) (1839–1909), deutscher Pädagoge und Historiker
 Friedrich Koldewey (Pädagoge, 1866) (1866–1940), deutscher Pädagoge und Historiker